«Сара» () — короткометражная драма женщины-режиссёра Констанс Коутны, затрагивающая проблему ВИЧ в отношениях гомосексуальных пар.

Премьера фильма состоялась летом 2010г. на международном латинском кинофестивале (NYILFF) в Нью-Йорке.

Сюжет 
Сара и Лексус вместе три месяца. Девушкам очень хорошо друг с другом, может быть, это даже любовь. Но всё усложняется, когда результат обследования на ВИЧ одной из них оказывается положительным.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Констанс Коутна (Стэн)
 Продюсеры: Констанс Коутна (Стэн), , Randy Nkonoki-Ward
 Сценарист: Констанс Коутна (Стэн)
 Оператор: Майкл Хеканова
 Монтажёры: Марк Котлински, Констанс Коутна (Стэн)
 Художник: Кристиан Ло

Интересные факты 
 Картина была снята за 4 дня  с 18 по 21 ноября 2009г. 
 Фильм является кинодебютом британской актрисы , до этого работавшей в сфере модельного бизнеса

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Примечания 

Фильмы 2010 года
Фильмы-драмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы на лесбийскую тематику